America's Cup – la più antica competizione velica del mondo;
 American Cup – torneo internazionale di gare di ginnastica artistica nonché prova di Coppa del mondo;
 American Cup – torneo di scacchi che si svolge annualmente dal 2022 a St. Louis tra giocatori statunitensi.
 la Copa América – campionato calcistico che si disputa tra le squadre rappresentative delle associazioni affiliate alla CONMEBOL;
 la Copa América, campionato di calcio a 5 che si disputa tra le squadre rappresentative delle associazioni affiliate alla CONMEBOL;
 Campionato sudamericano di calcio femminile – più nota come «Copa América Femenina», competizione di calcio femminile che si disputa tra le squadre rappresentative delle associazioni affiliate alla CONMEBOL;
 Copa América de Ciclismo – competizione annuale di corsa in linea maschile di ciclismo su strada;
 CSP Copa America – competizione di hockey su pista organizzata dalla World Skate America.

Pagine correlate 
 Copa América (disambigua)